Symbolic peut faire référence à : 

 Symbolic, album du groupe Death, sorti en 1995.
 Symbolic Link (SYLK), un format d'échange de données créé par la société Microsoft.
 Symbolics, une entreprise informatique américaine.

Voir aussi 
 Journal of Symbolic Logic revue publiée par l'Association for Symbolic Logic.